Райкер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райкер, Робин (род. 1952) — американская актриса.
 Райкер, Уильям (1920—1993) — американский политолог, который применял теорию игр и математику в политологии.
 Райкер, Уильям Томас — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Следующее поколение».